John Browning – progettista statunitense e fondatore della Browning Arms Company
 John Browning – giocatore di football americano statunitense 
 John Browning – pianista statunitense